Stratford kan syfta på:

Geografi

Irland 

 Stratford (ort i Irland), Leinster, Wicklow,

Kanada 

 Stratford (ort i Kanada, Prince Edward Island), 
 Stratford (kommun), Québec, Estrie, 
 Stratford (ort i Kanada, Ontario), 
 Stratford, Ontario – en stad i Ontario

Nya Zeeland 

 Stratford (ort i Nya Zeeland), Taranaki,

Storbritannien 

 Stratford-on-Avon District – distriktet i Warwickshire
 Stratford-upon-Avon, England, Warwickshire, 
 Stratford, London – en stadsdel (district) i London Borough of Newham

USA 

 Stratford (ort i USA, New Jersey), Camden County, 
 Stratford (ort i USA, Oklahoma), Garvin County, 
 Stratford, Connecticut, ort, Fairfield County, 
 Stratford (ort i USA, Iowa), Hamilton County, 
 Stratford, New Hampshire, ort, Coos County, 
 Stratford (ort i USA, Wisconsin), Marathon County, 
 Stratford (ort i USA, Kalifornien), Kings County, 
 Stratford, Texas, countyhuvudort, Sherman County,

Se även
Stretford
Strafford

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar